Didymops är ett släkte av trollsländor. Didymops ingår i familjen skimmertrollsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skimmertrollsländor
Didymops